Teligonàcia (Theligonaceae) és una família de plantes amb flors, l'únic gènere de la qual és Theligonum. El gènere consta de diverses espècies.

Només l'espècie Theligonum cynocrambe (herba saginera) es troba als Països Catalans.

Taxonomia 
 Theligonum cynocrambe o Herba saginera
 Theligonum dalmaticum
 Theligonum formosanum
 Theligonum japonicum
 Theligonum parvum

Referències 

Rubiòidies